Чемпионат Польши по футболу 1937 — 11-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата стала Краковия.

Информация 
 Чемпион Польши: Краковия
 Вице-чемпион: АКС (Хожув)
 Вылет: Гарбарния (Краков) и Демб (Катовице).

Турнирная таблица 

 За подкуп командой Демб (Катовице) вратаря Шлёнска (Свентохловице) Мроза за 300 злотых в прошлом сезоне, клубу засчитаны технические поражения во всех матчах сезона.

Бомбардиры

Финальная часть переходного турнира

Ссылки 

 Historia I ligi polskiej w statystyce

1937
Польша
1937 год в Польше